Кутка — гидроним в России:

 Кутка — река в Лужском районе Ленинградской области.
 Кутка — река в Подпорожском районе Ленинградской области.